Кваліфікаційний раунд у змаганнях зі спортивної гімнастики серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 відбудеться 24 липня в Гімнастичному центрі Аріаке. За його підсумками визначаться учасники фіналів: 8 збірних у командній першості, 24 гімнасти у фіналі абсолютної першості, а також по 8 учасників фіналів у кожній вправі.

Підгрупи 

Спортсмени, що беруть участь у командній першості, згруповані разом у своїх командах, тоді як решта гімнастів поділені на шість змішаних груп. Міжнародна федерація гімнастики провела жеребкування, за допомогою якого розбила учасників на три підгрупи. Спортсмени кожної з груп виступлять на одному й тому ж снаряді один за одним.

 інд: гімнаст, що бере участь тільки в індивідуальних дисциплінах

Результати

Командна першість

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Перекладина

Нотатки

Примітки 

кваліфікаційний раунд (чоловіки)
2020